Ле́ннон () — фамилия.

Носители фамилии 
 Леннон, Аарон (род. 1987) — британский футболист.
 Леннон, Альфред (1912—1976) — отец английского музыканта и певца Джона Леннона.
 Леннон, Боб (1928—2005) — американский бейсболист.
 Леннон, Брукс (род. 1997) — американский футболист.
 Леннон, Джон (1940—1980) — британский рок-музыкант, основатель и участник группы The Beatles, муж Синтии Леннон (в первом браке) и Йоко Оно (во втором браке), отец Джулиана Леннона и Шона Леннона.
 Леннон, Джулиан (род. 1963) — британский рок-музыкант, сын Джона Леннона и Синтии Леннон, единокровный брат Шона Леннона, крёстный сын Брайана Эпстайна.
 Леннон, Джулия (урождённая Стэ́нли; 1914—1958) — мать английского певца и музыканта Джона Леннона.
 Леннон, Лэйси (род. 1997) — американская порноактриса.
 Леннон, Нил (род. 1971) — североирландский футболист, тренер.
 Леннон, Синтия (1939—2015) — первая жена Джона Леннона, мать Джулиана Леннона.
 Леннон, Томас (род. 1970) — американский актёр, сценарист, продюсер и режиссёр.
 Леннон, Шон (род. 1975) — американский рок-музыкант, сын Джона Леннона и Йоко Оно, брат Джулиана Леннона, крёстный сын Элтона Джона.
 Оно Леннон, Йоко (род. 1933) — японская и американская художница-авангардистка, вторая жена Джона Леннона, мать Шона Леннона.

Кинопродукция 
 «Леннон без прикрас» — британский телевизионный фильм-биография о жизни и творчестве Джона Леннона, снятый режиссёром Эдмундом Каултхардом.
 «Представь себе: Джон Леннон» — документальный фильм о музыканте Джоне Ленноне, выпущенный 7 октября 1988, к 48-летию Леннона.
 «Стать Джоном Ленноном» — художественный биографический фильм о детстве и юности Джона Леннона.
 «США против Джона Леннона» — документальный фильм о Джоне Ленноне, выпущенный в 2006 году.
 «Убийство Джона Леннона» — фильм 2006 года, повествующий об убийстве Джона Леннона.

Прочее 
 Леннон — Маккартни — авторский дуэт Джона Леннона и Пола Маккартни.
 (4147) Леннон — астероид, названный в честь Джона Леннона.
Стена Леннона – ограда Мальтийского сада в Праге, разрисованная и расписанная в честь музыканта Джона Леннона.
 The Lennon Sisters — американская вокальная группа, первоначально квартет из четырёх сестёр Дианы, Пегги, Кэти и Джанет Леннон, появилась 24 декабря 1955 года.

См. также 
 Убийство Джона Леннона